Die 2. Liga 1992/93 war die 45. Spielzeit der zweithöchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie begann im August 1992 und endete im Juni 1993.

Modus 
Die 36 Mannschaften waren in zwei Gruppen zu je 18 Teams aufgeteilt. Diese spielten aufgeteilt in einer Hin- und Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die Ersten und Zweiten beider Gruppen stiegen in die 1. Liga auf. Die jeweils letzten vier Teams stiegen in die 3. Liga ab.

Vereine

Abschlusstabellen

Gruppe West

Gruppe Ost

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabellen auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1992
Fußballsaison 1992/93